Balinți ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Balinți (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 in der Republik Moldau:
 Balinți (Soroca), Dorf im Rajon Soroca